El nombre Garth Smith puede referirse a las siguientes personas:
Garth Smith, bajista británico;
Garth Smith, jugador de curling canadiense.